Arte americano puede referirse a:
 El arte realizado en América o por artistas americanos en la época actual:
 El arte en Estados Unidos.
 El arte latinoamericano.
 El arte de otras partes de América:
 El arte en Canadá o arte canadiense (véase cultura de Canadá).
 El arte en Jamaica o arte jamaicano (véase cultura de Jamaica).
 El arte en Belice o arte beliceño (véase cultura de Belice).
 El arte americano de otras épocas:
 El arte colonial hispanoamericano.
 El arte colonial latinoamericano.
 El arte precolombino.
 Arte prehistórico#Arte americano.